Троцкий район

 Троцкий район — название Гатчинского района Ленинградской области в 1927—1929 годах
 Троцкий район — название Чапаевского района Куйбышевской области в 1928—1929 годах